Темуэра Дерек Моррисон (; род. 26 декабря 1960 года, Роторуа, Остров Северный, Новая Зеландия) — новозеландский актер. Стал известен благодаря ролям в фильмах «Когда-то они были воинами», «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов», «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов».

Биография 
Моррисон родился в городе Роторуа в Новой Зеландии в семье Ханы Моррисон (Стаффорд) и музыканта Лори Моррисона. Является потомком местного народа маори, а также шотландских и ирландских поселенцев. Начал карьеру в кино в 1972 году. За свою карьеру снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

Много работал в озвучивании мультфильмов и игр. В 2017 году получил премию Behind the Voice Actors Awards в категории «Лучший актёрский ансамбль озвучивания» за участие в мультфильме «Моана».

Избранная фильмография

Озвучивание компьютерных игр

Примечания 

Маори
Актёры озвучивания Новой Зеландии